Сент-Естеф () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь
 Сент-Естеф () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда